Parasol désigne notamment :

Nom commun 
 Parasol, grande ombrelle en toile généralement épaisse.
 Parasol chauffant, appareil de chauffage extérieur.

Botanique 
 Magnolia parasol.
 Pin parasol.
 Pin parasol du Japon, nom vernaculaire de plusieurs espèces de pins.
 Vacoa parasol, plante arborescente de la famille des pandanacées, endémique de l'île Rodrigues.

Sciences et techniques 

 Aile parasol, forme d'aile de certains avions monoplans.
 PARASOL, satellite français d'observation de l'atmosphère terrestre.

Jeu vidéo 
 Parasol Stars, jeu vidéo de plates-formes.

Cinéma 
 Parasol, film belge sorti en 2015